Мото Гран-при Катара было 1-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2010 года. Эта гонка прошла с 9 по 11 апреля 2010 года на гоночной трассе международного автодрома Лусаил, Доха,Катар.

Результаты в классе MotoGP

Moto2

Результаты в классе 125cc

Примечания 
 

Катар